In 1910/11 werd het negende Noordrijn-Bergs voetbalkampioenschap gespeeld, dat georganiseerd werd door de West-Duitse voetbalbond. Nadat de competitie vorig jaar samen ging met de Ruhrcompetitie gingen ze dit jaar samen met die van Berg. Na dit seizoen werd de Bergse competitie volledig geïntegreerd in de Noordrijnse. 

BV Barmen werd kampioen en plaatste zich voor de West-Duitse eindronde. De club verloor meteen van VfVuSp 1896 Düren.

A-Klasse

Groep West

Groep Oost

Finale

B-Klasse

Groep Noordrijn

 Play-off

VfB 1903 Kleve promoveerde.

Groep Berg

 Play-off

Externe links
 fussball-historie
 Euroleagues

Noordrijns voetbalkampioenschap
Bergs voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1910/11